Songshan – dzielnica miasta Tajpej na Tajwanie
 Songshan – dzielnica miasta Chifeng w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna w Chinach
 Songshan – gmina miejska w mieście na prawach powiatu Panshi w prowincji Jilin w Chinach
 Songshan – gmina miejska w powiecie autonomicznym Tianzhu w prowincji Gansu w Chinach
 Songshan – gmina miejska w powiecie autonomicznym Ziyun w prowincji Guizhou w Chinach
 Songshan – gmina miejska w powiecie Luoyan w prowincji Fujian w Chinach
 Songshan – gmina miejska w powiecie Rong w regionie autonomicznym Guangxi w Chinach
 Songshan – osiedle w mieście na prawach powiatu Qixia w prowincji Shandong w Chinach
 Songshan Puji (651-739) – chiński mistrz chan

Zobacz też 
 Song Shan – góra w Chinach, w prowincji Henan, jedna z pięciu świętych gór taoizmu